16. etap kolarskiego wyścigu Tour de France 2014 odbył się 22 lipca. Start etapu miał miejsce w miejscowości Carcassonne, zaś meta w Bagnères-de-Luchon. Etap liczył 237,5 kilometra.

Zwycięzcą etapu został australijski kolarz Michael Rogers. Drugie miejsce zajął Francuz Thomas Voeckler, a trzecie Białorusin Wasil Kiryjenka.

Premie 
Na 16. etapie były następujące premie:

Wyniki

Wyniki etapu

Klasyfikacje po 16. etapie

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja punktowa

Klasyfikacja górska

Klasyfikacja młodzieżowa

Klasyfikacja drużynowa

Bibliografia 
 
 

Tour de France 2014